Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 6. und 7. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameisterin wurde die spanische WM-Dritte von 2013 Ruth Beitia, die hier nach 2012 und 2014 bereits ihren dritten EM-Titel in Folge errang. Die Silbermedaille wurde wegen Höhengleichheit und Gleichstand auch nach der Fehlversuchsregel zweimal vergeben, und zwar an die Bulgarin Mirela Demirewa und Airinė Palšytė aus Litauen.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. Juli 2016, 11:00 Uhr

26 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,92 m. Vier Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlerinnen, die ihre Versuche teilweise gar nicht mehr zu Ende führten, nachdem klar war, dass ihre übersprungene Höhe ausreichte, auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So waren alle Athletinnen, die 1,89 m im spätestens zweiten Versuch gemeistert hatten, am Tag darauf im Finale dabei.

Gruppe A 

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 

7. Juli 2016, 17:30 Uhr

Video 
 High Jump Women / Final / 07 Jul / European Athletics Championships 2016 auf youtube.com, abgerufen am 10. März 2020

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 10. März 2020
 European Championship 2016 Amsterdam, Women High Jump auf todor66.com, abgerufen am 10. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 10. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung Frauen